Blaison bezeichnet:

 Blaison, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Maine (Sèvre Nantaise)
 Blaison-Gohier, ehemalige französische Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Blaison-Saint-Sulpice, französische Gemeinde (Commune nouvelle) im Département Maine-et-Loire